Millares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Millares (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Millares (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar